Премія Гільдії кіноакторів США за найкращий каскадерський ансамбль у фільмах. Ця категорія введена з 2008 року.

Лауреати та номінанти 
Тут наведено повний список номінантів.

2000-ні

2010-ні

2020-ні

Посилання 
 Офіційний сайт

Премія Гільдії кіноакторів США